OCO steht für:
 Orbiting Carbon Observatory
 Oort cloud object, Objekt in der Oortschen Wolke

O=C=O steht für:
 Kohlenstoffdioxid (Strukturformel)

Oco steht für:
 Oco (Navarra), Gemeinde in Navarra, Spaniens, siehe Liste der Gemeinden in Navarra

oco steht für:
 Altkornische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprachstufe der kornischen Sprache von 900 bis 1200

Abkürzung